16-й чемпионат Польши проходил с 18 января по 10 февраля 1959 г. в Лодзи.

Группа из пяти шахматистов существенно оторвалась от остальных участников соревнования. В итоге С. Витковский и Ю. Громек разделили 1—2 места, а Е. Костро, С. Бжузка и Б. Слива — 3—5 места.

После турнира в Лодзи был проведен дополнительный матч за звание чемпиона страны. Преимущество С. Витковского над Ю. Громеком было безусловным: он выиграл матч со счетом 4 : 0. Бронзовую медаль на основании лучшего коэффициента Бергера, как и в предыдущем чемпионате страны, получил Е. Костро.

Таблица

Ссылки 
 XVI Szachowe Mistrzostwa Polski Łódź 1959
 16. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

1959 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам